

События 
 Консулы имп. Аркадий (VI раз) и Флавий Аниций Петроний Проб.
 Варвары вторглись в Галлию, взяли и разграбили множество городов и захватили всю страну.
 На Рейне образовано первое государство бургундов.
 Месроп Маштоц создал армянский алфавит.

Родились 
 Бахрам V, царь царей (шахиншах) Ирана.
 Денгизик, один из предводителей гуннов, сын Аттилы.
 Лу Сюцзин, даосский энциклопедист эпохи южной империи Сун.
 Лю Ифу, император южнокитайской империи Сун.
 Паскен ап Гиртерн, король Биэллта.

Скончались 
 Годагисл, король вандалов.
 Гу Кайчжи, китайский художник.
 Меркуриалий из Форли, святой епископ Форлийский.
 Радагайс, варварский вождь.
 Трдат (царь Иберии), царь Иберии.
 Чжан Тяньси, последний правитель государства Ранняя Лян.

См. также